

Persone
 Alfonso Morini – imprenditore e pilota motociclistico italiano
 Attilio Morini – politico italiano
 Davide Morini – lottatore, artista marziale e kickboxer italiano
 Francesco Morini – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Franco Morini – imprenditore italiano
 Giorgio Morini – calciatore italiano
 Massimo Morini –  cantante, compositore, direttore d'orchestra, ingegnere del suono, attore, regista ed autore di sceneggiature italiano
 Mario Umberto Morini – avvocato, giurista, attivista dei diritti umani italiano

Altro
 Moto Morini – azienda italiana del settore motociclistico
 Morini Franco Motori – azienda italiana del settore motociclistico
 Morini – tribù celtica